Герб муниципального образования Бежа́ницкий райо́н Псковской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Герб утверждён решением Собрания депутатов Бежаницкого района № 345 от 19 сентября 2001 года..

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 888.

Описание герба 
«В серебряном поле на трёх зелёных горах чёрный идущий лось с золотыми глазами, рогами и копытами».

Герб может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: без вольной части; с левой вольной частью — четырёхугольником, примыкающим изнутри к левому верхнему краю герба муниципального образования «Бежаницкий район» с воспроизведёнными в нем фигурами герба Псковской области. Версия герба с вольной частью применяется после внесения герба Псковской области в Государственный геральдический регистр Российской Федерации и соответствующего законодательного закрепления порядка включения в гербы муниципальных образований Псковской области вольной части с изображением герба Псковской области.

Обоснование символики 
За основу идеи герба муниципального образования «Бежаницкий район» взято происхождение названия районного центра — Бежаницы — поселения, основанного в начале XVI века беглыми псковичами, новгородцами и литовцами. Аллегорическая передача образа беглых поселенцев выражена идущим лосём. Лось — животное, символизирующее свободу, независимость и достоинство.

Холмы, по которым идёт лось, показывают Бежаницкую возвышенность, как самое высокое место в Псковской области.

Зелёный цвет дополняет символику природы района, а также этот цвет символизирует изобилие, жизнь и возрождение.

Чёрный цвет в геральдике символ мудрости, скромности, честности и вечности бытия.

Серебро символизирует чистоту, благородство, совершенство, мир.

Герб разработан при содействии Союза геральдистов России.

Авторы герба: идея герба — Анатолий Трофимов (п. Бежаницы), Константин Моченов (Химки);художник — Роберт Маланичев (Москва); компьютерный дизайн — Юрий Коржик (Воронеж).

См. также 
 Гербы районов Псковской области

Примечания

Ссылки 
 Положение о гербе муниципального образования «Бежаницкий район»: Прил. № 1 к решению Собрания депутатов района от 19.09.2001 #345 // Сельская новь (Бежаницкий р-н). — 2002. — 1 июня.
 Мочёнов К., Коржик Ю. «Гербы современной России». Гербы областей, районов, городов, поселков и сел внесённые в ГГР РФ, разработанные при участии Союза геральдистов России с 1992 по 2004 гг. / Справочник. — , «Гербы и флаги», 2005. — 296 с., ил. ISBN 5-7034-0184-4

Гербы Псковской области
Гербы районов России
Гербы с изображением лося